LCN steht als Abkürzung für:
 Local Control Network, ein Gebäudeleittechniksystem
 Logical Channel Numbering, eine Funktionalität von Fernsehgeräten
 logische Cluster Nummer im NTFS Dateisystem

Abkürzung